Kalmár Ákos (1984) magyar táncos, előadóművész, koreográfus, rendező 
 Kalmár Ákos (1998) magyar röplabdázó 
 Kalmár Ákos (2000) magyar úszó

Jegyzetek